Крионери, Крионерион — греческий топоним. Может означать:

 Крионерион (Арголида) — село в сообществе  в общине Аргос-Микене на Пелопоннесе.
  — село в сообществе Тирос в общине Нотия-Кинурия на Пелопоннесе.
  — село в сообществе Кендрикон в общине Кендрика-Дзумерка в Эпире.
 Крионерион (Аттика) — малый город в общине Дионисос в Аттике.
  — село в общине Калаврита на Пелопоннесе.
  — село в общине Лимни-Пластира в Фессалии.
  — село в сообществе  в общине Войон в Западной Македонии.
 Крионерион (Макрихорион) — село в сообществе  в общине Нестос в Восточной Македонии.
 Крионерион (Олимпия) — село в общине Захаро на Пелопоннесе.
 Крионерион (Ретимни) — село в общине Милопотамос на Крите.
  — село в общине Лангадас в Центральной Македонии.
  — село в общине Фильяте в Эпире.
  — село в общине Кавала в Восточной Македонии.
  — село в общине Архея-Олимбия на Пелопоннесе.
  — село в сообществе  в общине Нафпактия в Западной Греции.
  — село в общине Погони в Эпире.
 Крионерон — село в общине Илида на Пелопоннесе.